Biała est le nom de plusieurs gminas, villes et villages de Pologne :

Toponymie

Gmina 
 Biała, gmina du powiat de Prudnik dans la voïvodie d'Opole ;
 Biała, gmina du powiat de Wieluń dans la voïvodie de Łódź.

Villes 
 Biała Piska, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Biała Prudnicka, dans la voïvodie d'Opole ; 
 Biała Podlaska, dans la voïvodie de Lublin ;
 Biała Rawska, dans la voïvodie de Łódź.

Villages 
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Biała, village du powiat de Legnica ;
 Biała, village du powiat de Świdnica.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Biała, village de la gmina de Trzcianka ;
 Biała, village de la gmina de Wieleń ;
 Biała, village du powiat de Kalisz ;
 Biała, village du powiat de Konin.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Biała, village du powiat de Kutno ;
 Biała, village du powiat de Pajęczno ;
 Biała, village du powiat de Piotrków ;
 Biała, village du powiat de Zgierz ;
 Biała, village du powiat de Wieluń.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Biała, village du powiat de Bytów ;
 Biała, village du powiat de Wejherowo.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Biała, village du powiat de Stargard ;
 Biała, village du powiat de Szczecinek.

 dans d'autres voïvodies :
 Biała, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Biała,  village de la gmina de Bielsk Podlaski, dans le powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Biała, village de la voïvodie de Lublin ;
 Biała, chef-lieu de la gmina de Stara Biała, dans le powiat de Płock, dans la voïvodie de Mazovie.
 Biała, village de Petite-Pologne.

Rivières 
 Biała River

Voir aussi